Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия — Алания шестого созыва состоялись в Северной Осетии 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Выборы прошли по пропорциональной избирательной системе (70 депутатов будут избраны по партийным спискам). Для попадания в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий парламента шестого созыва — пять лет.

На 1 января 2017 года в Северной Осетии было зарегистрировано  избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии республики — Жанна Моргоева.

Ключевые даты 
 8 июня Парламент Республики Северная Осетия — Алания назначил выборы на 10 сентября 2017 года (единый день голосования).
 9 июня решение о назначении выборов опубликовано в СМИ.
 14 июня Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия — Алания утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 с 9 июня по 4 июля — период выдвижения кандидатов и списков.
 агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 до 26 июля — период представления документов для регистрации кандидатов и республиканских списков.
 с 12 августа по 8 сентября — период агитации в СМИ.
 9 сентября — день тишины.
 10 сентября — день голосования.

Участники 
Республиканская избирательная комиссия в мае 2017 года определила 8 политических партий, которые могут выставить списки кандидатов без сбора подписей избирателей:
 Единая Россия
 КПРФ
 ЛДПР
 Справедливая Россия
 Патриоты России
 Родина
 Коммунисты России
 Альянс зелёных — Народная партия

Остальным партиям для регистрации выдвигаемого списка необходимо было собрать от 2614 до 2875 подписей (0,5 % от числа избирателей).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-Алания.
 Единый день голосования 10 сентября 2017 г. Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия-Алания.
 Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва. Сведения о выборах. ГАС «Выборы».

Северная Осетия
Выборы в Северной Осетии
Северная Осетия
2010-е годы в Северной Осетии